JT est un sigle qui signifie :
 Journal télévisé ;
 .

JT sont les initiales de :
 Japan Tobacco.

Code